Heep ist der Familienname folgender Personen:
 Danny Heep (* 1960), US-amerikanischen Baseballspieler und -trainer
 Franz Heep (1902–1978), brasilianisch-deutsch-französischer Architekt
 Jakob Heep (1893–1956), deutscher Politiker (SPD)
 Maria Heep-Altiner (* 1959), deutsche Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Matthias Heep (* 1965), Schweizer Komponist, Chorleiter und Arrangeur
 Melanie Heep (* 1994), deutsche Fußballspielerin
 Philipp Jakob Heep (1816–1899), deutscher Pfarrer und provinzialrömischer Archäologe
 Roland Heep (* 1971), deutscher Drehbuchautor

Siehe auch:
 Uriah Heep, britische Band
 Heap
 Heeb
 Hieb